SpongeBob Pantaloni Pătrați se referă la:
SpongeBob Pantaloni Pătrați, un serial de animație
SpongeBob Pantaloni Pătrați (personaj), personajul din serialul de animație cu același nume
SpongeBob Pantaloni Pătrați (serie de filme), o serie de filme 
Sezoanele serialului de animație:
SpongeBob Pantaloni Pătrați (sezonul 1)
SpongeBob Pantaloni Pătrați (sezonul 2)
SpongeBob Pantaloni Pătrați (sezonul 3)
SpongeBob Pantaloni Pătrați (sezonul 4)
SpongeBob Pantaloni Pătrați (sezonul 5)
SpongeBob Pantaloni Pătrați (sezonul 6)
SpongeBob Pantaloni Pătrați (sezonul 7)
SpongeBob Pantaloni Pătrați (sezonul 8)
SpongeBob Pantaloni Pătrați (sezonul 9)
SpongeBob Pantaloni Pătrați (sezonul 10)
SpongeBob Pantaloni Pătrați (sezonul 11)
SpongeBob Pantaloni Pătrați (sezonul 12)
SpongeBob Pantaloni Pătrați (sezonul 13)